Zappulli – cognome italiano
 Cesare Zappulli – giornalista e politico italiano